Badr (arabisch: Vollmond) steht für:

 Badr (Ägypten), Stadt in Ägypten
 Badr (Saudi-Arabien), Stadt in Saudi-Arabien

 eine sudanesische Fluggesellschaft, siehe Badr Airlines
 ein Ort in Arabien, siehe Schlacht von Badr
 eine Serie von arabischen Satelliten, siehe Arabsat
 eine Serie von pakistanischen Satelliten, siehe Badr (pakistanische Satelliten)
 eine schiitische Partei im Irak, siehe Badr-Organisation

Badr ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Badr (* 1977), ägyptischer Wasserballspieler
 Amin Badr (* 1995), britischer Taekwondoin
 Hammad Badr (* 1984), Radrennfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Jamaluddin Badr, afghanischer Politiker
 Mohamed Badr (* 1929), ägyptischer Ringer
 Muhammad al-Badr (1929–1996), letzter König der Zaiditen im Nordjemen (1962)

Siehe auch:
 Umm Badr